

Astronomia 
 XCU – tipo della classificazione spettrale degli asteroidi

Cinema 
 XCU: Extreme Close Up – film del 2001 diretto da Sean S. Cunningham

Codici 
 xcu – codice ISO 639-3 della lingua curlandese